het hart, het orgaan dat bloed pompt als het klopt.
 Hart (dantian), het tweede dantianpunt in vechtsport
 een hartje (), het symbool dat vaak gebruikt wordt voor liefde, bestaande uit twee kromme lijnen die elkaar raken.
 Hartje (snoepje), een kindersnoepje in de vorm van een hartje.
 hart (tracering), een bepaald motief als onderdeel van maaswerk
 de Hawker Hart, een militair vliegtuig tijdens het interbellum.
 Team Hart, Nederlandse schaatsploeg

Personen
Achternamen
 Hart (worstelfamilie)
 Basil Henry Liddell Hart (1895-1970), Brits militair historicus en oorlogscorrespondent.
 Beth Hart (1972), Amerikaans zangeres.
 Bret Hart (1957), professioneel worstelaar en zoon van Stu Hart.
 Bruce Hart (1951), professioneel worstelaar en zoon van Stu Hart.
 David Hart.
 Dean Hart (1954-1990), professioneel worstelaar en zoon van Stu Hart.
 Diana Hart (1963), dochter van Stu Hart.
 Ed Hart, pseudoniem van Eddy Goedhart (1936), Surinaams kunstschilder.
 Esther Hart, artiestennaam van Esther Hartkamp (1970), Nederlandse zangeres.
 Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915), Nederlands schilder en theosoof.
 Harm 't Hart, (1946?), Nederlands psycholoog en hoogleraar methodologie.
 H.L.A. Hart (1907-1992), Brits rechtsfilosoof.
 Jan Harte van Tecklenburg (1853-1937), Nederlands politicus.
 Johnny Hart (1931-2007), Amerikaans stripauteur.
 Kees 't Hart (1944), Nederlands schrijver en dichter.
 Keith Hart (1952), professioneel worstelaar en zoon van Stu Hart.
 Kevin Hart (1979), Amerikaans acteur en komiek
 Lorenz Hart (1895 - 1943), Amerikaans musicalschrijver, de helft van het team Rodgers en Hart.
 Lenie 't Hart (1941), Nederlands oprichtster van een zeehondencrèche.
 Maarten 't Hart (1944), Nederlandse bioloog en schrijver, bezigde het pseudoniem Martin Hart.
 Martijn 't Hart, Nederlands filmmaker.
 Melissa Joan Hart (1976), Amerikaans actrice.
 Michael Hart (1947-2011), oprichter van Project Gutenberg.
 Owen Hart (1965-1999), professioneel worstelaar en zoon van Stu Hart.
 Petra Hart (1972), Nederlands beeldend kunstenares.
 Sandra 't Hart (1974), Nederlandse schaatsster.
 Smith Hart (1949), professioneel worstelaar en zoon van Stu Hart.
 Stu Hart (1915-2003), professioneel worstelaar en patriarch van de Hart (worstelfamilie) met zonen die ook professioneel worstelaar zijn: Smith Hart (1949), Bruce Hart (1951), Keith Hart (1952), Dean Hart (1954-1990) en Owen Hart (1965-1999). Dan is er nog een dochter Diana Hart (1963).

Voornamen
 Hart Bochner (1956), Canadees acteur, regisseur en producer.
 Hart Crane (1899-1932), Amerikaans dichter.

Toponiemen
 Hart (Hampshire), een district in het Engelse graafschap Hampshire.
 Hart (Michigan), een stad in de Amerikaanse staat Michigan.
 Hart (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas.
 Hart Island, een onbewoond eilandje in de Amerikaanse stad New York.

Politieke partijen
 Hart voor Blaricum
 Hart voor Bussum
 Hart voor Hilversum
 Hart voor Katwijk
 Hart voor Schijndel
 Hart voor Urk
 Hart voor Wassenaar
 Hart-Leers

Acroniemen
 HART (protocol), Highway Addressable Remote Transmitter, een communicatieprotocol voor geavanceerde veldinstrumentatie in de procestechniek sinds de jaren 80.